Wiktor Afanassjew ist der Name folgender Personen:
* Wiktor Grigorjewitsch Afanassjew (1922–1994), sowjetischer Journalist, Chefredakteur der Prawda 1976–1989
 Wiktor Michailowitsch Afanassjew (* 1948), sowjetischer Kosmonaut